Hendy ist ein Ortsname in Wales:
 Hendy (Wales), ein Ort in Carmarthenshire,

sowie der Familienname folgender Personen:
 Jim Hendy  (1905–1961), kanadischer Sportstatistiker und Historiker
 Robert Hendy-Freegard (* 1971), britischer Barkeeper, Autoverkäufer, Hochstapler

Sonstiges:
 Hendy Hills, Hügelgruppe im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Handy
 Hendee